Велика (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Великой проживало 213 человек.

Население 
В населении деревни преобладают мусульмане (боснийцы).

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 1 (0,46 %)
 Хорваты — 1 (0,46 %)
 Югославы — 4 (1,88 %)
 Мусульмане — 207 (97,18 %)
 Другие — 0 (0,00 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской